Магнусон, Кристин (род. 1985) — американская пловчиха.
 Магнусон, Томас (род. 1950) — шведский лыжник, двукратный чемпион мира.
 Магнусон, Энн (род. 1956) — американская актриса и певица.

См. также 
 Магнус
 Магнуссен
 Магнуссон